Ямское — название населённых пунктов в России:

 Ямское — село в Котласском районе Архангельской области.
 Ямское — деревня в Кушнаренковском районе Башкортостана.
 Ямское — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Ямское — село в Краснокутском районе Саратовской области.

См. также 
 Ямское сельское поселение